Словакия участвовала дважды, но она смогла попасть в финал только один раз. Дебют страны состоялся в конкурсе 1998 года.

Лучшим результатом на конкурсе является участие в финале. Призовых мест страна пока не занимала.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

 

Страны на «Евровидении»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Словакии